Mungo – miasto i hrabstwo w Angoli
 Mungo – rzeka w Kamerunie
 Mungo – wyschnięte jezioro w Australii
 Mungo National Park – park narodowy w Australii
 nazwa kilku ssaków z rodziny magustowatych:
 mangusta indyjska (Herpestes edwardsii)
 mangusta pręgowana (Mungos mungo)
 św. Kentigern – apostoł Strathclyde
 Mungo ESK – pojazd wojskowy
 Mungo – rodzaj ssaka z podrodziny Mungotinae w rodzinie mangustowatych

Zobacz też 
 Mungo Jerry – brytyjska grupa folk rockowa
 Moungo – departament w Kamerunie